Lucy puede referirse a:

 Lucy, esqueleto fósil casi completo de un homínido.
 Lucy, comuna francesa situada en Mosela.
 Lucy, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 «Lucy in the Sky with Diamonds», canción de The Beatles.
 Lucy, película de 2014 dirigida por Luc Besson.
 Lucy (sonda espacial) proyecto de la NASA cuyo objetivo es estudiar cinco asteroides troyanos de Júpiter.